Фраксионамијенто Сан Исидро има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Исидро (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Исидро (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику